Натуральне число 1680
 1680 рік до нашої ери
 1680 рік нашої ери